Армагеддон:

 Армагеддон — місце останньої битви добра зі злом.
 Армагеддон (альбом) — музичний альбом рок-групи «Арія».
 Армагеддон (книга) — Позасерійний роман Ніка Перумова.
 Армагеддон — планета у вигаданій всесвіту Warhammer 40,000.
 Armageddon (група) — британська рок-група.
 Armageddon (альбом) — альбом Guy Sebastian.

Художні фільми:

 Армагеддон (фільм, 1923) — виробництво Великої Британії.
 Армагеддон (фільм, 1962) — виробництво СРСР.
 Армагеддон (фільм, 1977) — виробництво Італії.
 Армагеддон (фільм, 1998) — виробництво США.